O'Connor kan syfta på:

 O'Connor – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 O'Connor (del av en befolkad plats), Western Australia, Fremantle,

Kanada 

 O'Connor, Ontario, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar